Scirtothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Shull 1909. Scirtothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smaltripsar
Scirtothrips